Rabener ist der Familienname folgender Personen:

 Arabela Fernández Rabener (* 1990), spanische Tennisspielerin
 Gottlieb Wilhelm Rabener (1714–1771), deutscher Schriftsteller und Publizist der Aufklärung
 Johann Rabener (* 1909), Schriftsteller
 Johann Gebhard Rabener (1632–1701), Kurfürstlich-Brandenburgischer Hof- und Justizrat in Berlin
 Justus Gottfried Rabener (Dichter) (1634–1699), sächsischer Lehrer und Fabeldichter
 Justus Gottfried Rabener (Historiker) (1702–1732), Historiker und Autor
 Justus Gotthard Rabener (1688–1731), lutherischer Prediger, Bruder von Justus Gottfried Rabener
 Justus Gottlieb Rabener (1680–1735), Jurist, Vater von Gottlieb Wilhelm Rabener